, в Европе был известен как Pokémon Link! — Покемон-стилизованная головоломка для Nintendo DS 2005 года. Огромное количество уровней и несколько игровых режимов заставят не один час просидеть за этой игрой.

Геймплей 
Данная игра крайне схожа по геймплею со всем известному «Tetris». Вам предстоит передвигать по сенсорному экрану блоки в форме различных покемонов. Что бы проходить уровни, вам понадобится ставить по 4 покемона в ряд, тогда они исчезнут — этот принцип заимствован из «Tetris». После того как вы это сделаете, эти покемоны исчезнут, а затем появится Trozei Chance, вам будет разрешено в течение нескольких секунд собирать не 4, а 3 фигурки в ряд. И если вы успеете, сможете ставить только по 2 фигурки в ряд.

Команда Фобос 
Если вы думали, что в этой игре нет никаких противников — вы сильно ошиблись. Против вас будет сражаться Команда Фобос. У них несчетное количество Покеболлов, которыми они будут ловить ваших покемонов. Так же у них есть склады покемонов — если вы их отвоюете — сможете получить оттуда новых союзников — покемонов.

Бесконечный режим 
Этот режим отличается от обычного лишь тем, что тут очень большое количество уровней, и с каждым ваши покемоны будут меняться.

Вечный режим 
Этот режим схож с бесконечным, но тут покемоны падают быстрее, а число уровней бесконечно.

Покедекс 
Так же в этой игре есть дополнительная миссия — заполнить Покедекс. Всего в нем 386 покемонов из 3 поколений.

Сиквел 
13 февраля 2014 г. Nintendo официально анонсировали продолжение Pokemon Trozei!, который эксклюзивно выйдет в Nintendo 3DS eShop.

Игра (названная Pokémon Battle Trozei в США и Pokémon Link Battle в Европе) реализована в марте 2014 в Японии, США и Европе.

Оценки 

Game Informer дали «Pokemon Trozei!» 8.25 из 10: «Эта игра настолько хороша и интересна, что заинтересует даже тех, кого тошнит при виде покемонов.» Nintendo Power, который дал игре 8.5 из 10 повторил эти же слова".

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Превью IGN

Компьютерные игры 2005 года
Игры для Nintendo DS
Игры Pokémon
Компьютерные головоломки